Oehme oder Öhme ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Gottfried Oehme (1719–1789), deutscher Orgelbauer
 Arthur Oehme (1885–1965), deutscher Zeichner, Illustrator und Porzellanmaler
 Carl Gustav Oehme (1817–1881), deutscher Mechaniker und Fotograf (Daguerreotypist).
 Christian Gotthilf Immanuel Oehme (1759–1832), deutscher Maler
 Curt Oehme (1883–1963), deutscher Internist
 Dorothea Oehme (* um 1956), Germanistin und Verlegerin
 Elsa Oehme-Förster (1899–1987), deutsch-amerikanische Sopranistin und Filmschauspielerin
 Erich Oehme (1889–1970), deutscher Bildhauer
 Ernst Ferdinand Oehme (1797–1855), deutscher Landschaftsmaler
 Erwin Oehme (Ernst Erwin Oehme; 1831–1907), deutscher Maler
 Franziska Oehme (* 1944), deutsche Schauspielerin
 Felix Oehme (1981), deutscher Segler
 Georg Egmont Oehme (1890–1955), deutscher Maler
 Günther Oehme (* 1938), deutscher Chemiker
 Hanns Oehme (1899–1944), deutscher Maler und Kakteenkenner
 Hugo Oehme (1873–1952), deutscher Maler und Graphiker
 Johann Christoph Oehme (1675–1745), deutscher Orgelbauer und regierende Bürgermeister von Lucka
 Johannes Oehme (20. Jahrhundert), deutscher Pädiater, Mitarbeiter von Werner Catel
 Karin Oehme (* 1946), deutsche Schauspielerin
 Mario Oehme (* 1964), deutscher Bogenschütze
 Matthias Oehme (* 1954), deutscher Verleger
 Michael Oehme (* 1950), Schweizer Chemiker

 Philipp Oehme (* 1981), deutscher Schauspieler und Sänger
 Ralph Oehme (* 1954), deutscher Theater- und Hörspielautor, Librettist und Schauspielpädagoge
 Reinhard Oehme (1928–2010), deutsch-amerikanischer, theoretischer Physiker
 Roland Oehme (1935–2022), deutscher Drehbuchautor und Regisseur
 Ruthardt Oehme (1901–1987), deutscher Geograph, Kartograph und Bibliothekar
 Thomas Oehme (* 1970), deutscher Handballspieler und -trainer
 Ulrich Oehme (* 1960), deutscher Politiker (AfD)
 Walter Oehme (1892–1969), deutscher Journalist und Politiker (SPD, USPD)
 Wolfgang Oehme (1923–2000), deutscher Industriemanager
 Wolfgang Oehme (1930–2011), deutscher/US-amerikanischer Gartengestalter

Siehe auch:
 Oehmen